Le Championnat du monde de squash masculin 2011 est l'édition 2011 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule au Luxor Theater à Rotterdam du  au 6 novembre 2011. Nick Matthew défend victorieusement son titre face à Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 2011
 Championnats du monde de squash
 Saison 2011 de la PSA

2011
Squash masculin
Squash masculin 2011
Monde masculin 2011
Monde masculin
Sport aux Pays-Bas en 2011
Sport en novembre 2011